Національна ліга В 1980—1981 — 34-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб СК Цюрих.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1981    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1980 у швейцарському спорті
1981 у швейцарському спорті